

Линга — річка в Удмуртії, права притока Лози
 Линга — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія
 Линга — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Пібаньшур

Линга — село, комуна П'єлешть, повіт Долж